389 Directory Server, anciennement nommé Fedora Directory Server ou FDS, est un serveur LDAP développé par Red Hat, au sein du projet communautaire Fedora. Pour cette raison, 389 Directory Server est identique au serveur d'annuaire commercialisé par Red Hat, nommé Red Hat Directory Server.

Cependant, alors que 389 DS est librement redistribuable sous les termes de la licence publique générale GNU, Red Hat ajoute à sa version commerciale Red Hat Directory Server une assistance technique et un service après-vente payants.

389 DS est compilé sur Fedora par l'équipe de développement, mais prend en charge de nombreux systèmes d'exploitation notamment Red Hat Enterprise Linux 3 et 4, Sun Solaris 8 et plus, et HP-UX 11i.

Pour cette raison, en , et afin de permettre aux distributions Linux tierces et autres systèmes de proposer des binaires du serveur d'annuaire, l'équipe chargée du projet décide de renommer le projet en « 389 Directory Server » afin de marquer clairement que le projet n'est pas intimement lié à la distribution Linux Fedora. 389 est le port par défaut d'un service LDAP.

Histoire 
En 1996, les développeurs du projet sont embauchés par Netscape Communications et le projet est renommé en Netscape Directory Server (NDS). Après l'acquisition de Netscape, AOL revend les droits sur la propriété intellectuelle de NDS à Sun Microsystems mais garde une partie des droits , lesquels sont revendus à Red Hat le . À la suite de cette acquisition, l'essentiel du code source de l'annuaire est libéré en tant que logiciel libre licencié sous les termes de la licence publique générale GNU (GPL).

En 2005, Red Hat lance Fedora Directory Server (FDS). FDS est alors la plus récente incarnation de ce qui est à l'origine le projet slapd de l'université du Michigan. À dater de la version 1.0 de FDS (), Red Hat libère le code source restant de tous les composants inclus dans le paquet rendu public.

En 2009, FDS est renommé 389 Directory Server.

Fonctions 
389 DS dispose d'une capacité dite multi-master (multi maîtres). 389 DS accepte actuellement jusqu'à quatre annuaires maîtres en écriture.

389 DS sait également exporter des parties de l'annuaire vers des serveurs en lecture seule, une possibilité dont ne disposent pas tous les annuaires ; ainsi l'Active Directory de Microsoft,  où les changements apportés sur l'un des serveurs sont ensuite synchronisés entre tous les serveurs via le mode de réplication multi-maîtres (ce n'est plus vrai avec Windows 2008).

Alternatives 
 Novell eDirectory est un logiciel de service d'annuaire compatible X.500 pour gérer de façon centralisée l'accès aux ressources des serveurs et ordinateurs au sein d'un même réseau. 
 Microsoft Active Directory est une mise en œuvre d'un service d'annuaire LDAP par Microsoft qui s'intègre dans des environnements Windows.
 Apple Open Directory est le service d'annuaire et d'authentification réseau au cœur de Mac OS X Server d'Apple Inc..
 Le Directory Server Enterprise Edition (DSEE), le serveur d'annuaire LDAP de Sun Microsystems.
 , serveur d'annuaire sous licence CDDL entièrement développé en Java par Sun Microsystems.
 Oracle Unified Directory, dérivant de OpenDS consécutivement au rachat de Sun Microsystems par Oracle
 OpenLDAP, l'autre annuaire LDAP libre de référence ; il est à la base du serveur Open Directory d'Apple Inc..
 Mandriva Directory Server alias MDS, serveur d'annuaire et contrôleur de domaine développé par Mandriva, basé sur le couple Samba/OpenLDAP.
 Apache Directory Server, une implémentation open-source d'un serveur LDAP en Java, de la fondation Apache
 OpenDJ, un fork de OpenDS sous licence CDDL et édité par Forgerock puis maintenu par l'Open Identity Platform Community

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Référentiels utilisateurs avec 389 Directory Server article publié lors des conférences JRES de 2009

Fedora
Système de gestion d'identité
Red Hat